La loi française pour l'Égalité des chances peut se référer à :
 la loi relative à l’égalité et la citoyenneté du  ;
 la loi pour l'égalité des chances de 2006 (instaurant notamment le Contrat nouvelles embauches) ;
 la loi handicap du 11 février 2005.